Ayumi Ishida peut désigner :

Ayumi Ishida, une chanteuse et actrice japonaise née en 1948
 Ayumi Ishida, une chanteuse japonaise née en 1997, membre du groupe Morning Musume